Hieronder staat een lijst van grootste kerken op alfabetische volgorde, met hun (geschat) volume, oppervlakte en hoogte van het schip en de hoogste toren.

De kerken staan op alfabetische volgorde (en niet op "grootte"), omdat allerlei kerken zich de grootste kerk noemen en op een bepaalde manier gelijk hebben. Deze lijst is bedoeld om in kaart te brengen hoe de verschillende kerken zich tot elkaar verhouden, waarbij de ene kerk de grootste zal zijn als bijvoorbeeld naar de inhoud gekeken wordt, een andere als naar de oppervlakte gekeken wordt, enzovoorts.

De lijst is zo goed mogelijk samengesteld. Discrepanties ontstaan doordat op verschillende manieren gemeten wordt (de lengte van een kerk kan slaan op de lengte van het interieur, de lengte van het exterieur, de lengte inclusief of exclusief bijgebouwen, enz.). De maten voor oppervlakte en inhoud zijn vaak globaal.

Zie ook 
 Lijst van grote kathedralen
 Lijst van hoogste kerktorens
 Lijst van hoogste gebouwen ter wereld
 Lijst van hoogste wolkenkrabbers van Nederland
 Lijst van hoogste gebouwen van België

 Kerken, grootste